Дырестуй — название населённых пунктов:

Россия 
 Дырестуй — улус в Джидинском районе Бурятии.
 Дырестуй — село в Могойтуйском районе Забайкальского края.